Угрелидзе — грузинская фамилия.

 Угрелидзе, Давид Тариелович (род. 1964) — советский и грузинский футболист.
 Угрелидзе, Давид (художник) (род. 1959) — грузинский художник.
 Угрелидзе, Нина Николаевна (1922—1998) — советский историк и археолог.